Ямасина: 
 Одна из ветвей императорского дома Японии:
 Ямасина-но-мия Акира (1816—1898) — японский священник, 1-й глава дома Ямасина.
 Ямасина-но-мия Кикумаро (1873—1908) — японский военный, 2-й глава дома Ямасина.
 Ямасина Такэхико (1898—1987) — японский военный, 3-й глава дома Ямасина.
 Ямасина Ёсимаро (1900—1989) — японский орнитолог из дома Ямасина.
 Ямасина (Киото) — район Киото.
  — станция в Киото.
  — исследовательский институт в Ямасине.
  — орнитологический институт, основанный Ёсимаро Ямасиной.
  — премия, созданная в честь Ёсимаро Ямасины.